Шодиев, Вохид Мухитдинович (род. 1986) — узбекский футболист.
 Шодиев, Патох Каюмович (род. 1953) — узбекский бизнесмен, общественный деятель, меценат, японовед.
 Шодиев, Рустам Хамидович (1938—2020) — советский и узбекский экономист, Заслуженный деятель науки Узбекской ССР (1988).